Jaya (plaats), plaats in Indonesië
Jaya (onderdistrict) onderdistrict van het regentschap Aceh Jaya in Indonesië
Jaya (geslacht), geslacht van mierenleeuwen
Jaya (zangeres), Filipijns zangeres